Ardennes má více významů:

 Ardeny (Ardennes) – pohoří na rozhraní Lucemburska, Belgie a Francie
 Ardensko (Ardennes) – francouzský departement v regionu Champagne-Ardenne
 Ardennes – koňská rasa